Санто Доминго Јодоино има више значења:

 Општина Санто Доминго Јодоино (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Јодоино (Санто Доминго Јодоино, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику